Jigme Wangchuck (en dzongkha: འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག, transliterado: jigs med dbang phyug; * 1905 – † 30 de marzo de 1952) fue el segundo rey de Bután.

Biografía 
Perteneciente a la dinastía Wangchuck, fue monarca entre el 21 de agosto de 1926, día en que sucedió a su padre el rey Ugyen Wangchuck, y el 30 de marzo de 1952, día de su muerte, siendo sucedido por su hijo Jigme Dorji Wangchuck. Contrajo matrimonio con dos hermanas.

Bajo su reinado Bután continuó con su aislamiento casi total del mundo exterior, manteniendo únicamente relaciones limitadas con el Raj Británico en La India.

Contrajo matrimonio con dos primas segundas suyas, ambas hermanas entre sí.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas butanesas 
  Medalla de Oro [Primera Clase] del Maharajá Ugyen Wangchuck (17/11/1909).

Distinciones honoríficas británicas 
  Delhi Durbar [Medalla de Plata] (Imperio de la India, 12/12/1911).
  Compañero de la Orden del Imperio de la India (CIE) (Imperio de la India, 11/03/1927). 
  Caballero comendador de la Orden del Imperio de la India (KCIE) (Imperio de la India, 03/06/1930). 
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Jorge V del Reino Unido (Reino Unido, 06/05/1935).
  Medalla Conmemorativa de la Coronación del Rey Jorge VI del Reino Unido (Reino Unido, 12/05/1937).

Ancestros

Véase también 

 Rey de Bután
 Bután

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Bután
Budistas de Bután
Caballeros comendadores de la Orden del Imperio de la India
Butaneses del siglo XX